Plesiodamaeus är ett släkte av kvalster. Plesiodamaeus ingår i familjen Gymnodamaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Plesiodamaeus